Deblin ist die Bezeichnung

 für eine Stadt in Polen, siehe Dęblin
 ein Ort in Tschechien im Okres Brno-venkov, siehe Deblín